Vida Minha (canção de Banda Calypso)
Vida Minha (canção de Filipa Sousa)

Veja também
Minha Vida

Desambiguação